Забележки

1 Званието оберфюрер във Войските на СС е по-високо от полковник и по-ниско от генерал-майор и отговаря на званието бригаден генерал в Българската армия.

2 Званието генерал-фелдмаршал е присъждано след началото на Втората световна война. Присъдено е само на 4 офицери от Вермахта: Паул Хаусер, Йозеф (Сеп) Дитрих, Курт Далюге и Франц Шварц.